Shuangyan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shuangyan (socken i Kina, lat 26,62, long 102,81), Sichuan, 
 Shuangyan (socken i Kina, lat 30,64, long 106,42), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar